Arbeláez kan syfta på:

Colombia 

 Arbeláez (kommun), Cundinamarca, 
 Arbeláez (ort), Cundinamarca,